

Cinema 
 Superman – serie di cortometraggi animati prodotti da Fleischer Studios e Famous Studios (1941-1943)
 Superman – primo cortometraggio della serie, diretto da Dave Fleischer nel 1941
 Superman and the Mole-Men – film di Lee Sholem del 1951 
 Superman – film di Richard Donner del 1978
 Superman II – film di Richard Lester del 1980
 Superman III – film di Richard Lester del 1983
 Superman IV – film di Sidney J. Furie del 1987
 Superman Returns – film di Bryan Singer del 2006
 L'uomo d'acciaio – film di Zack Snyder del 2013
 Batman v Superman: Dawn of Justice – film di Zack Snyder del 2016

Televisione 
 Adventures of Superman – serie TV statunitense (1952-1958)
 The New Adventures of Superman – serie animata statunitense (1966-1968)
 Superman – serie animata statunitense (1988)
 Superboy – serie TV statunitense (1988-1992)
 Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman – serie TV statunitense (1993-1997) 
 Superman – serie animata statunitense (1996-2000)
 Smallville – serie TV statunitense (2001-2011)

Fumetti 
 Superman – supereroe dei fumetti DC Comics
 Superman – testata dedicata al supereroe
 Adventures of Superman – testata dedicata al supereroe
 Superman – personaggio dei fumetti DC Comics proveniente da Terra-Due
 Superman – serie a fumetti pubblicata in Italia dall'Editrice Cenisio
 Superman – serie a fumetti della DC Comics dedicata al personaggio omonimo pubblicata da gennaio 1987 ad aprile 2006

Musica 
 Superman – album di Barbra Streisand del 1977
 Superman – singolo dei Black Lace del 1983
 Superman – singolo dei R.E.M. del 1986, dall'album Lifes Rich Pageant
 Superman (It's Not Easy) – singolo di Five for Fighting del 2001, dall'album America Town
 Superman – singolo dei Lazlo Bane del 2002, dall'album All the Time in the World
 Superman – singolo di Eminem del 2003, dall'album The Eminem Show
 Superman – singolo di Taylor Swift del 2010, dall'album Speak Now
 Superman – album di Arash del 2014

Sport 
 Superman – soprannome del cestista Dwight Howard

Videogiochi 
 Superman – videogioco per Atari 2600 del 1979